Камское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Камское сельское поселение — входит в Верхнекамский район

Новосибирская область
 Камское сельское поселение — входит в Куйбышевский район

Удмуртия 
 Камское —  сельское поселение входит в Воткинский район
 Камское —  сельское поселение входит в Камбарский район